Лако Николић (Београд, 19. октобар 1977) српски је филмски, телевизијски, позоришни и гласовни глумац.

Биографија 
Лако Николић је рођен 19. октобра 1977. године у Београду. Дипломирао је глуму на Факултету драмских уметности у Београду, у класи Гордане Марић. Играо је главну улогу телевизијској серији Подијум у епизоди Само забављање, као и главне улоге у телевизијским емисијама школског програма: Тумачење књижевног дела и Романсирана ботаника. У периоду од 2002. до 2010. године, он се активно бавио и синхронизацијом многобројних цртаних серија и филмова за Happy телевизију. Био и такође супервизор синхронизације цртаћа због он је такође препознатљив, а већ ради и дан данас, као што су: Лаудворкс, Голд диги нет, Маркони, Студио, Моби, Мириус, Синкер медија, Тик Так Аудио, Соло и Имаго продукција. Он је такође познатији као лиценцирани глас Пају Патка. Остварио је главну улогу у представи Добар, рђави, марионете која је одиграна у 11 земаља Европе и Азије и са којом је учествовао на међународном фестивалу. Он такође ради и телевизијске рекламе.

Улоге

Филм и серија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-е
|- 
| 2002. || Подијум ||
|-
| 2004-2005. || Zooki (ТВ квиз) || водитељ, Зуки (давао глас)
|-
| 2005. || Суперхероји са острва снова || Супер херој (глас)
|-
| 2009. || Друг Црни у НОБ-у || Командос 1
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2011. || Само вечерас || разне улоге
|-
| 2011. || Главоње || Наставник, пијац #4 итд.
|-
| 2012. || Између два времена || Оскар Давичо
|-
| 2013. || Друг Црни у НОБ-у (ТВ серија) || Ђорђе, Зоран, командос
|-
| 2013-2014. || Отворена врата 2 || Свештеник
|-
| 2015. || Ресторанчић Залогајчић || Кувар Лале
|-
| 2015-2016. || Комшије || Срђан
|-
| 2016. || Чорба од канаринца || Медин алтер его
|-
| 2016. || Андрија и Анђелка || Станар
|- 
| 2016. || Главом кроз зид || Власник плаже у Црној Гори
|-
| 2016. || ТВ Театар || Мирко Петровић
|-
| 2016. || Стадо || Лаки
|-
| 2017. || Као на филму || Дамјан
|-
| 2018. || Стадо (ТВ серија) || Лаки
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2021. || Игра судбине || др. Панић
|-
| 2022. || Мама и тата играју се рата || Директор погребног предутеча
|-
| 2022. || Клан (ТВ серија) || Адвокат Горчило
|}

Позориште 

Позориште Бошко Буха
 Змајовини Пангалози - Лаза материна маза

Позориште Душко Радовић
 Циркус Марио и Нета - Марио, Чудесни Турчин, Бајноснена илузија

Пинокио
 Тајна великог медведа - разни ликови            
 Бела грива
 Поље пуно бисера
 Пустоловине Тила Враголана
 Змајевски рођендан

Позориште Пуж
 Заљубљени Снешко
 Чаробна фрула
 Ивица и Марица - Ивица
 Робин Худ - Робин Худ
 Алекса у земљи чуда
 Миладинова чаробна лампа - Чаранко (алтернација)
 Себични принц
 Снежна бајка
 Бесна глиста - Тата / Шеширко

Мадленијанум
 Митровдан - Николај Велимировић

БДП
 Из живота инсеката
 Утопљена душа
 Ничији син
 Ћеиф - Мирко Петровић
 Кад су цветале тикве - Инвалид
 Све о мојој мајци - Инспицијент, Доктор у трамвају
 Расло ми је бадем дрво - Доктор
 Три класе и госпођа Нушић - Јоргос

Синхронизације

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1977.
Глумци из Београда
Водитељи из Београда
Српски глумци
Српски водитељи
Српски гласовни глумци
Глумци и глумице позоришта „Пуж”